The False Friend – film del 1913 diretto da Edward LeSaint
 The False Friend – film del 1917 diretto da Harry Davenport